«Анна-Мария» () — украинский музыкальный дуэт сестёр-близнецов Анны и Марии Опанасюк, основанный в 2004 году. Дуэт исполняет авторскую музыку в стилях поп-рок, инди-рок и фанк. Сёстры являются «Заслуженными артистами Автономной Республики Крым» (2005).

Биография 
Сёстры-близнецы Анна и Мария родились 15 января 1988 года в Симферополе в роддоме № 1. Отец Александр Дмитриевич Опанасюк — судья (с 2016 года — на пенсии). Мать Лариса Николаевна Опанасюк — заместитель председателя Совета министров Республики Крым с 2014 года.

Учились в музыкальной школе по классу фортепиано. Окончили симферопольскую гимназию № 1 имени Ушинского. После окончания школы девушки поступили в Национальную юридический университет Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. Анна и Мария также поступили в Академию эстрадного и циркового искусства им. Леонида Утёсова (г. Киев).

С 2004 года сёстры выступают как музыкальный дуэт. Первый сольный концерт состоялся Симферополе, когда им было 16 лет, а средства, вырученные от концерта они перечислили на восстановление Александро-Невского собора в Симферополе.

В семнадцатилетнем возрасте они были удостоены почётного звания «Заслуженный артист Автономной Республики Крым» как солистки ансамбля «Крымский аккорд».

В 2007 году дуэт вышел в финал восьмого сезона телевизионного проекта «Шанс», где уступил Инне Вороновой. Летом 2007 года Анна и Мария дали три сольных концерта в Крыму, в том числе один совместно с группой «Скрябин» в Симферополе.

Свой первый клип на песню «Закружи меня» девушки сняли в феврале 2009 года в киевском ночном клубе «Sorry, бабушка».

В марте 2009 года сёстры были награждены званием «Харьковчанин года».

Участвовали в первом сезоне телешоу «Голос страны» в команде Александра Пономарева. В 2011 году сёстры снимались в фильме «Красотка 2.0».

В декабре 2013 года дуэт выступил на Евромайдане в Киеве.
В июне 2014 года девушек пригласили стать лицом бренда BAON, но Анна и Мария отказались от сотрудничества из-за участия в проекте Ивана Охлобыстина.

В октябре 2016 года сёстры участвовали в благотворительном фестивале в Кропивницком «Помоги ребёнку жить».

16 ноября 2018 года «Анна-Мария» презентовали клип на песню .

16 февраля 2019 года дуэт выступил во втором полуфинале национального отбора «Евровидение» с песней «My Road» и прошёл в финал отбора.

21 февраля 2019 года в интервью Роману Скрыпину в эфире телеканала ATR девушки несколько раз ушли от прямого ответа на вопрос журналиста «Чей Крым?», а на вопрос Скрыпина «У нас сейчас война с Россией?» Мария ответила следующим образом: «У нас это называется АТО. Мы являемся не членами секретариата президента, а музыкантами».

После данного интервью общественное движение «» предложило организаторам национального отбора отстранить от участия дуэт «Анна-Мария» за уклончивый ответ на вопрос «Чей Крым?» и работу их родителей на оккупационную российскую власть в Крыму. Данную позицию поддержал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Журналист Айдер Муждабаев назвал сестёр «предателями Украины».

В финале конкурса 23 февраля 2019 года одна из участниц дуэта заявила: «На самом деле мы свой выбор сделали давно, родители сделали свой и мы на него повлиять не можем. Но это все равно наши родители, которых мы любим и которым мы уважаем. И действительно, если бы у нас встал вопрос выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей. Я думаю, что люди нас поймут в этом. Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы поем и работаем в Крыму, мы никаких законов Украины не нарушали, мы не сделали ничего плохого, мы придерживались правил Национального отбора и более того, за это время мы не давали концертов в России».

В итоге дуэт занял последнее шестое место в национальном отборе Евровидения.

Представляют Украину на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2019.

Дуэт ANNA MARIA стали финалистами популярного украинского телепроекта «Шанс» (8 и 10 сезоны), участвовали в шоу Голос страны на телеканале 1+1, стали финалистами национального отбора на Евровидение-2019 со своей песней «My Road».

Личная жизнь 
В 2016 году Мария вышла замуж за звукорежиссёра Вадима Вязовского. В настоящее время занимается организацией концертов дуэта.

Дискография

Студийные альбомы 
 Разные (2015)

Песни 
 My Road
 Ми сховаємось
 Тримай мене
 Кто мы
 Позвони
 Вечером в пятницу
 Це любов
 Целовать другого
 Твоє місто
 Spark Of Love
 Не финал
 5 Stars Hotel
 Падали-летели
 Шкільна любов (дуэт с Кузьма Скрябин)
 Beautiful
 Чому
 Знаєш Ти
 Долонями
 Мурашки
 Все Буде Добре
 Саме Ті
 Light Up (with USYK)
 Молюсь

Музыкальные видео

Примечания 

Родившиеся в Симферополе
Выпускники Школы № 1 (Симферополь)
Близнецы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы Украины
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Сёстры-близнецы